Натуральне число 224
 224 рік до нашої ери
 224 рік нашої ери